Zhongxin bezeichnet:

 Zhongxin (Daozhen) (忠信镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Daozhen in der chinesischen Provinz Guizhou
 Zhongxin (Huaping) (中心镇), Großgemeinde im Kreis Huaping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zhongxin (Lianping) (忠信镇), Großgemeinde im Kreis Lianping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Zhongxin (Pucheng) (忠信镇), Großgemeinde im Kreis Pucheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Zhongxin (Santai) (中新镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhongxin (Wusheng) (中心镇), Großgemeinde im Kreis Wusheng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhongxin (Yi’an) (中心镇), Großgemeinde im Kreis Yi’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Zhongxin (Zengcheng) (中新镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zengcheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Zhongxin (Huidong) (中心乡), Gemeinde im Kreis Huidong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhongxin (Nanbu) (中心乡), Gemeinde im Kreis Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhongxin (Lingdong) (中心街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lingdong in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Zhongxin (Mishan) (中心街道), Straßenviertel der Stadt Mishan in der chinesischen Provinz Heilongjiang